Chelsea Football Club Women er en engelsk fodboldklub for kvinder, baseret i based Fulham, England. Siden 2004 har klubben været tilknyttet Chelsea F.C., som er et hold for mænd og spiller i den engelske Premier League. Chelsea L.F.C. var en af de grundlæggende medlemmer af FA WSL i 2010, som har været Englands højeste liga for kvindernes fodbold siden 2011. Fra 2005 til 2010 konkurrerede Chelsea Ladies i Premier League National Division, som var den øverste fodboldliga for kvinder i engelsk fodbold dengang.

Historie

Etablering 
Chelsea Ladies Football Club blev etableret i 1992 efter at Chelsea F.C. tilhængere udtrykte et ønske om en kvindeside. I juni 2004 stemte Chelsea Ladies om og afgjorde at blive overtaget og etableret af Chelsea's Football i Community afdelingen. Klubben vandt derefter oprykning som mestre af Southern Division i 2004–05 til Premier League National Division og har deltaget i topdivisionen lige siden.

FA Women's Super League (FA WSL), 2011–nu 
Chelsea fik tildelt WSL titlen efter en afgørelse baseret på points-per-game for 2019-20 sæsonen, efter at den sluttede brat på grund af Coronaviruspandemien.

Den 1. september 2020 blev det annonceret, at klubben havde købt den danske fodboldspiller Pernille Harder for en rekordhøj sum på 2,6 millioner kroner. Hun havde indtil da spillet for tyske Wolfsburg i den tyske Bundesliga for kvinder i knap fire år.

Chelsea og træneren Emma Hayes vandt deres 4. WSL titel, hvilket er det meste noget WSL hold har gjort, med 2 points den sidste kampdag af 2020-21 sæsonen med en 5–0 sejr over Reading. Chelsea slog rekorden for flest sejre (18) og flest points (57) i en sæson, og blev det tredie hold der forsvarede ligatitlen, efter Liverpool og Arsenal. Chelsea angriber Sam Kerr vandt WSL Golden Boot for flest mål scoret (21), mens hendes holdkammerat Fran Kirby var på en delt førsteplads over flest assist (11) og Ann-Katrin Berger blev registreret for flest rent mål (12), og vandt Golden Glove.

Spillere

Aktuel trup

Hæder

Hjemlige turneringer

Ligatitler 
 FA Women's Super League (4): 2015, 2017–18, 2019–20, 2020–21
 FA WSL Spring Series (1): 2017
 Premier League Southern Division (1): 2004–05

Pokalturneringer 
 FA Women's Cup (2): 2014–15, 2017–18
 FA Women's League Cup (2): 2019–20, 2020–21
 Women's FA Community Shield (1): 2020
 Surrey County Cup (9): 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013

Europæisk deltagelse 
Alle resultater (ude, hjemme og sammenlagt) viser Chelseas mål først.

  Første kamp.

Danskere spillere i klubben 
 Pernille Harder (2021-)

Referencer

Eksterne henvisningers 

  

FA Women’s Super League
Kvindefodboldklubber i England
Chelsea F.C.